Мейрану — топоним Латвии:
 Мейрану — озеро;
 Мейрану — канал;
 Мейрану — болото.